Геодезистов  — топоним в России.

 Геодезистов — мыс, Баренцево море, Земля Франца-Иосифа, северо-восточное побережье о. Карла-Александра, Архангельская область, координаты 81°29' с. ш. 58°09' в. д., код ГКГН 0082290.
 Геодезистов — ледник в северной части Срединного хребта, Камчатский край, координаты 58°03' с. ш. 160°49 ' в. д., код ГКГН 0631907.

Красноярский край 
 Геодезистов — озеро, на полуострове Таймыр, координаты 76°11' с. ш. 110°25' в. д., код ГКГН 749214.
 Геодезистов — река, правый приток р. Рыбная (бассейн моря Лаптевых), координаты 76°12' с. ш. 109°53' в. д., код ГКГН 207513.

Чукотский автономный округ 
 Геодезистов — остров, в русле р. Канчалан, координаты 65°36' с. ш. 177°13' в. д., код ГКГН 156235.
 Геодезистов — река, левый приток р. Извилистая, координаты 65°16' с. ш. 179°12' з. д., код ГКГН 155631.